

Cinema
 Shazam! – film del 2019 diretto da David F. Sandberg

Fumetti
 Mago Shazam – personaggio dei fumetti DC Comics
 Shazam! – serie a fumetti su Capitan Marvel pubblicata dalla DC Comics dal 1973 al 1978
 Shazam Jr. – nome con cui è conosciuto Freddy Freeman, anche noto come Capitan Marvel Jr.;
Shazam! La Società dei Mostri del male – miniserie a fumetti del 2007 di Jeff Smith

Informatica
 Shazam – software per telefoni cellulari funzionante tramite Internet.

Musica
 Shazam – album dei The Move del 1970
 Shazam! – canzone di Duane Eddy;
 Shazam! – canzone di Spiderbait tratta dall'album Grand Slam.

Televisione
 Shazam! – serie televisiva statunitense prodotta dal 1974 al 1977